Салфур Спрингс има више значења:
 Салфур Спрингс (округ Џеферсон, Арканзас)
 Салфур Спрингс (Охајо)
 Салфур Спрингс (Тексас)
 Салфур Спрингс (Индијана)